Osoby o tym nazwisku:
 Hans Holmqvist (strona ujednoznaczniająca)
 Johan Holmqvist – szwedzki bramkarz hokejowy
 Knut Holmqvist – szwedzki strzelec sportowy, olimpijczyk